Анабель Медіна Гаррігес і Ярослава Шведова були дворазовими чинними чемпіонками, але вирішила того року не брати участі.
Анніка Бек і Лаура Зігемунд виграли титул, у фіналі перемігши пару Марія Ірігоєн і Паула Каня з рахунком 6–3, 7–6(7–1).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Brasil Tennis Cup, парний розряд
2015